Obras completas & algo + se refiere a una antología del poeta Nicanor Parra conformada por dos volúmenes:
 Obras completas & algo + (1935-1972)
 Obras completas & algo + (1975-2006)